«Абдулла Кодирий» () — станция Ташкентского метрополитена.

Открыта для пассажиров 26 октября 2001 года в составе первого участка Юнусабадской линии : «Хабиб Абдуллаев» — «Минг Урик».

Расположена между станциями : «Минор» и «Юнус Раджаби».

История 

Станция носит имя известного узбекского, советского поэта и писателя — «Абдуллы Кадыри», основателя узбекского романтизма.

Характеристика 

Станция : колонная, трёхпролётная, мелкого згаложения, имеет два подземных вестибюля.

Оформление 

В оформлении зала станции использованы четырёхгранные колоны с ажурными решётками. 

Над входом на эскалатор установлен витраж.

См. также 
 Список станций Ташкентского метрополитена

Ссылки 

Станция «Абдулла Кодыри»

Станции Ташкентского метрополитена
Юнусабадская линия
Объекты, названные в честь писателей
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 2001 году